El término cofia hace referencia a varios artículos:

Indumentaria
 cofia (indumentaria), un tipo de tocado;
cofia (astronáutica), un componente de los cohetes espaciales;
 gorro acolchado que se llevaba antiguamente debajo del yelmo o del almófar;

Biología
 estructura protectora de las raíces de los vegetales, también llamada caliptra.